Luther kan syfta på:

 Martin Luther (1483–1546), tysk kyrkoman och reformator
 Ett antal orter i USA:
 Luther, Iowa
 Luther, Michigan
 Luther, Oklahoma
 Luther, Wyoming, tidigare namn för Burns, Wyoming
 Luther (TV-serie) – en brittisk polisserie
 Luther (film) – en tysk film om Martin Luther från 2003
 Luther (1928) – en tysk film från 1928
 Luther-stiftelsen – en luthersk organisation i Finland
 Lutherbibeln – Martin Luthers översättning av Bibeln till tyska
 Luthers psalmer – psalmer författade av Martin Luther
 Luthersk ortodoxi – en historisk utveckling inom Lutherdomen
 Lutherdom – en undergrupp av kristendomsinriktningar inom protestantismen
 Nylutherdom – en teologisk rörelse som uppkom i Tyskland vid mitten av 1800-talet

Personer med namnet Luther

Förnamn 
 Luther Adler, amerikansk skådespelare
 Luther Burbank, amerikansk växtförädlare
 Luther Gulick, amerikansk statsvetare
 Luther H. Hodges, amerikansk demokratisk politiker
 Luther Martin, amerikansk politiker och jurist
 Luther Patrick, amerikansk demokratisk politiker
 Luther Perkins, amerikansk gitarrist
 Luther Vandross, amerikansk sångare

Efternamn 
 Alexander Luther, finländsk zoolog
 Charles Luther, svensk friidrottare
 Hans Luther (botaniker) (1915–1982), en finländsk botaniker
 Hans Luther, tysk jurist och politiker
 Karl Theodor Robert Luther, tysk astronom

Se aven
 Martin Luther (olika betydelser)